Olaszország
Rima San Giuseppe, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében

 Magyarország
 Szlovákia
Rima, a Sajó jobb oldali mellékfolyója